Хуан Роман Рикелме (; 24. јун 1978, Сан Фернандо) је бивши аргентински фудбалер. Сматра се једним од најталентованијих играча своје генерације. Био је препознатљив по својим креативним и прецизним додавањима. Као офанзивни везни играч био је главни креатор шанси, како додавањима тако и постизањем голова. Већину своје каријере провео је у Боки јуниорс. Неки су га сматрали „последњом правом десетком” због квалитетног стига игре, па су га многи поредили са Марадоном на почетку каријере.

За 11 година, са репрезентацијом Аргентине је наступао на Светском првенству 2006, 2 турнира Копа Америка, Купу конфедерација 2005. и Олимпијским играма 2008. на којима је Аргентина освојила златну медаљу.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Аргентински фудбалери
Аргентински фудбалски репрезентативци
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Боке јуниорс
Фудбалери Виљареала
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2008.
Аргентински олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2008.
Освајачи олимпијских медаља у фудбалу
Освајачи златних олимпијских медаља за Аргентину
Олимпијски победници у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Копа Америци 2007.